Stefan Thomas Josef Lanka (*  dans Langenargen) est un biologiste, auteur et éditeur allemand. Il représente diverses positions scientifiquement réfutées telles que déni du SIDA est un opposant à la vaccination. Il est devenu connu du grand public grâce à un procès qu'il a perdu pour avoir affirmé l'inexistence du virus de la rougeole.

Biographie 
Stefan Lanka est né en 1963 à Bodensee. Il étudie la biologie à l'Université de Constance, où en 1989 il soutient sa thèse de doctorat: . 

Depuis 2003, il dirige le magazine anti-vaccination « Wissenschektivenplus ».

Défenseur de l'idée que de nombreuses maladies sont psychosomatiques, il décide d'offrir une récompense de  à quiconque pourra lui prouver que la rougeole est causée par un virus convaincu que la maladie est une conséquence de . Le docteur David Barden lui apporte une compilation de données apportant de nombreux éléments ( selon le protocole du 15 avril 2015) en ce sens que Lanka refuse. En 2015, la justice allemande le condamne à payer la somme convenue.

Par la suite, Lanka fait appel du jugement et gagne son appel en 26 février 2016. Il est important de noter que l'appel a été gagné sur la forme (il fallait un seul article, et non plusieurs) mais pas sur le fond, le porte-parole du tribunal ayant confirmé que les études présentées par le plaignant (Bardens) ont bien fourni "à la fois la preuve de l'existence du virus de la rougeole et des informations sur son diamètre".

Publications 

 Stefan Lanka: Untersuchungen über Virus-Befall bei marinen Braunalgen. Diplomarbeit, Universität Konstanz 1989, online.
 Stefan Lanka: Molekularbiologische Untersuchungen der Virus-Infektion bei Ectocarpus siliculosus (Phaeophyceae). Dissertation, Universität Konstanz 1994.
 M. Klein, St. Lanka, R. Knippers, DG. Müller: Coat protein of the Ectocarpus siliculosus virus. In: Virology, 1995 Jan 10, 206(1), S. 520–526, .
 M. Klein, S. Lanka, R. Knippers, D. Müller: Sum Single-stranded regions in the genome of the Ectocarpus siliculosus virus. In: Virology, 1994 Aug 1, 202(2), S. 1076–1078, .
 St. Lanka, M. Klein, Ramsperger U, DG. Müller, R. Knippers: Sum Genome structure of a virus infecting the marine brown alga Ectocarpus siliculosus. In: Virology, 1993 Apr, 193(2), S. 802–811, .
 Karl Krafeld, Stefan Lanka: Das Völkerstrafgesetzbuch verlangt die Überwindung der Schulmedizin! mit Analysen des globalen AIDS- und Impfverbrechens und einem Beitrag über die lebensbejahende Medizin der Zukunft, der neuen Medizin des Dr. Ryke Geerd Hamer. Klein-klein-Verlag Stuttgart 2004, .
 Veronika Widmer, Stefan Lanka, Susanne Brix: Der Masern-Betrug: die Masernimpfung, SSPE, Schulausschlüsse, Impfpflicht; die Masernerkrankung aus der Sicht der neuen Medizin und der Homöopathie. Klein-klein-Verlag Stuttgart 2006, .
 Stefan Lanka, Veronika Widmer: Alles über die Grippe, die Influenza und die Impfungen. Klein-klein-Verlag Stuttgart 2006, .
 Stefan Lanka: Die Vogelgrippe: der Krieg der USA gegen die Menschheit. Klein-klein-Verlag Stuttgart 2006, .
 Karl Krafeld, Stefan Lanka: Impfen und AIDS: der neue Holocaust – die deutsche Justiz ist hierfür verantwortlich! Klein-klein-Verlag Stuttgart 2007, .
 Ursula Stoll und Stefan Lanka, Corona : weiter ins Chaos oder Chance für ALLE?, Praxis Neue Medizin Verlag, Schwäbisch Hall, 2020,

Liens et références externes 
 
 Website von Stefan Lanka (Wissenschafftplus, LK-Verlags UG)
 Stellungnahme zu Hypothesen der sog. Perth-Group (V. Turner, E. Papadopoulos-Eleopulos, S. Lanka u.a.) zu Isolation und Nachweis von HIV, zum Zusammenhang zwischen HIV und AIDS und zur Wirkung und Wirksamkeit von Nukleosidanaloga bei der antiretroviralen Therapie) Robert Koch-Institut, 12. April 2000 (PDF)
 „Measles Virus tried at Court : David Bardens vs. Stefan Lanka | case documentation“, Materialsammlung einschließlich Urteilsspruch vom 12. März 2015. positivists.org
 (en) Liste des

Notes et références 

Essayiste allemand
Opposant à la vaccination
Naissance en septembre 1963
Naissance en Bade-Wurtemberg